

Cinema
 Room – film del 2005 diretto da Kyle Henry
 Room – film del 2015 diretto da Lenny Abrahamson

Letteratura
 Stanza, letto, armadio, specchio (Room) – romanzo di Emma Donoghue

Musica
 Room – album di Katey Sagal del 2004

Persone
 Abram Matveevič Room – regista sovietico
 Thomas Gerald Room – matematico australiano

Altro
 Room – costellazione cinese
 Room – villaggio situato in Nepal

Pagine correlate
The Room